Союз архитекторов — творческий союз, объединяющий деятелей архитектуры.

 Международный союз архитекторов (включает в себя 124 национальных союза архитекторов).
 Союз архитекторов СССР
 Союз архитекторов России
 Союз московских архитекторов
 Союз архитекторов Армении
 Союз архитекторов Белоруссии (БСА)
 Союз архитекторов Грузии
 Союз архитекторов Казахстана
 Союз архитекторов Украины

Союзы архитекторов